Slapton kan syfta på:

 Slapton, Buckinghamshire - en ort och civil parish i Buckinghamshire, England
 Slapton, Devon - en ort och civil parish i Devon, England
 Slapton, Northamptonshire - en ort och civil parish i Northamptonshire, England